Алекса́ндр Вале́рьевич Зубко́в (; ) — украинский футболист, полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Биография

Ранние годы 
Воспитанник футбольной школы «Олимпик-УОР» Донецк, за которую и начал свои выступления в ДЮФЛ в 2009 году. В 2011 году перешёл в академию «Шахтёра». Выступая в ДЮФЛ, провел 70 матчей, отметившись голами 39 раз.

Клубная карьера

«Шахтёр» 
В сезоне 2013—2014 года начал привлекаться к играм за юниорскую (U-19) команду «Шахтёра». В составе команды U-19 становился победителем чемпионата Украины среди юношеских команд сезона 2014/15, проведя 12 встреч и забив 3 гола, а также молодёжную(U-21) команду горняков, за которую за три сезона провел 49 игр отметившись голами 8 раз. Александр является финалистом Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2014/15, в котором сыграл в 10 матчах турнира и забив 3 гола..

23 сентября 2015 года дебютировал за основную команду «Шахтёра» в выездном кубковом поединке против «Тернополя», выйдя в стартовом составе и отыграв все 90 минут., а 15 мая 2016 впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену вместо Кобина на 27-й минуте домашнего матча против луганской «Зари».

ФК «Мариуполь» 
С 31 августа 2018 года на правах аренды стал игроком футбольного клуба «Мариуполь».

«Ференцварош» 
31 мая 2019 года венгерский клуб «Ференцварош» объявил о подписании игрока на правах аренды. 10 июля 2019 года забил свой первый гол в дебютном матче за «Ференцварош» в ворота болгарского «Лудогорца» (2:1) в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20, замкнув прострел в штрафной площади и принеся победу своей команде. В ответном матче против «Лудогорца» отличился двумя результативными передачами, а «Ференцварош» добыл выездную победу со счётом 3:2. Во втором квалификационном раунде «Ференцварош» прошёл мальтийский клуб «Валлетта» — 3:1 дома (голевой пас Зубкова) и 1:1 на выезде, а в третьем раунде уступил по сумме двух встреч загребскому «Динамо» — 1:1 на выезде и 0:4 дома. Затем «Ференцварош» встретился в раунде плей-офф (чемпионский путь) квалификации Лига Европы УЕФА 2019/20 с литовским клубом «Судува» (0:0 дома и 4:2 на выезде) и пробился в групповой этап.

27 июня 2020 года «Ференцварош» объявил о выкупе контракта игрока у донецкого «Шахтера» и подписании с ним долгосрочного контракта.

Карьера в сборной 
С 2013 по 2018 год выступал за юношескую сборную Украины до 19 лет и молодежную сборную Украины до 21 года.

В августе 2020 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вызвал Зубкова в стан национальной команды. Тем не менее, из-за мышечной травмы он не смог приехать на сборы. Спустя месяц Зубков вновь получил приглашение на матчи сборной, так как травму получил Александр Зинченко. Перед игрой с Францией ряд игроков сине-жёлтых заболели COVID-19 из-за чего проведение матча было под сомнением. Тем не менее товарищеская встреча с французами состоялась, как и планировалось, 7 октября. Шевченко выставил в стартовом составе сразу четырёх дебютантов, включая Зубкова, который отыграл 70 минут. По итогам встречи Украина уступила с самым разгромным счётом в своей истории (1:7).

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года. 3 июня 2021 года забил свой первый гол за сборную Украины (в 10-й игре) в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии (1:0), отличившись единственным голом на 10-й минуте.

Статистика

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 24 матча, 2 гола / 9 побед, 9 ничьих, 7 поражений.

Достижения 
 «Шахтёр» (Донецк)
 Чемпион Украины: 2016/17
 Обладатель Кубка Украины: 2016/17
 Финалист Юношеской лиги УЕФА: 2014/15

 «Ференцварош»
 Чемпион Венгрии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Венгрии: 2021/22

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ференцварош»